Hydra (aus dem Altgriechischen für Wasserschlange; zu  [] wörtlich „Wasser“) steht für:

 Hydra (Mythologie), ein Wesen der griechischen Mythologie
 Hydra von Mallorca, 2003 in Spanien gefundenes, zweiköpfiges Exemplar der Kapuzennatter
 Süßwasserpolypen, Familie Hydridae, nur mit Gattung Hydra, aus dem Stamm der Nesseltiere

Geographie, Astronomie:

 Hydra (Algier), ein Viertel in Algier (Algerien) mit knapp 60.000 Einwohnern
 Hydra (Insel), eine griechische Insel in der Ägäis
 Hydra (Kap), in der Antike ein Kap am Golf von Elaia in der kleinasiatischen Äölis
 Hydra (Mond), ein Mond des Zwergplaneten Pluto
 See der Antike in Ätolien, heute Lysimachia-See
 Wasserschlange (Sternbild), lateinischer Name
 Hydra Cove, Bucht der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Unternehmen, Marken, Produkte, Fahrzeuge:

 Hydra, Codename der Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
 Hydra, Deckname einer verschlüsselten transatlantischen Nachrichtenverbindung im Zweiten Weltkrieg, siehe Camp X#Geschichte
 HYDRA, Name einer fiktiven Nazi-Verbrecherorganisation aus den Marvel Comics, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#HYDRA
 Hydra (Fahrradmarke), eine deutsche Herstellerfirma von Fahrrädern
 HYDRA Game Development Kit, eine Spielkonsole, basierend auf dem Propeller-Chip
 Hydra (Produktionswirtschaft), ein System zur Erfassung betrieblicher Produktionsdaten
 Protokoll zur bidirektionalen Datenübertragung in Mailbox-Systemen und im FidoNet, siehe Janus (Protokoll)
 Hydra 70, eine US-amerikanische ungelenkte Luft-Boden-Rakete
 Hydra (Schachcomputer)
 Hydra (Schiff), griechisches Linienschiff (1889–1918)
 Hydra (Boot), Versuchsfahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb
 Hydra (Schnellboot), Schnellboot der deutschen Kriegsmarine
 Hydra-Klasse (1838), eine britische Sloop-Klasse
 Hydra-Klasse (1889), eine griechische Panzerschiffsklasse
 Hydra-Klasse (1911), eine niederländische Minenlegerklasse
 Hydra-Klasse (1992), eine griechische Fregattenklasse
 eine Fähre der norwegischen Reederei Norled, siehe LMG 80-DEH2
 Hydra (Software), ein Cracking-Programm zum Entschlüsseln von Passwörtern
 Hydra (Software II), ein Manufacturing Execution System (MES)
 Hydra-Verlag, ein neurechter Comic-Verlag 

Weiters:

 Hydra (Band), eine deutsche Symphonic-Metal-Band
 Hydra, ein Projekt der EU (2020–2024) zur Weiterentwicklung von Li-Ion-Batterien
 Hydra (Toto-Album), ein Album der US-amerikanischen Rockband Toto (Band)
 Hydra (Cr7z-Album), eine EP des deutschen Hip-Hop-Künstlers Cr7z
 ein von der EU gefördertes Forschungsprojekt zu Ambient Intelligence
 Hydra (Schlüsselnetz), Funkschlüsselnetz der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 einen deutschen Fernsehfilm, siehe Tatort: Hydra
 Hydra (Verein), eine deutsche Interessenvertretung von Prostituierten
 Hydra (Within-Temptation-Album), ein Album der niederländischen Symphonic-Metal-Band Within Temptation
 Operation Hydra, die englische Tarnbezeichnung zur Bombardierung der Heeresversuchsanstalt Peenemünde am 17. August 1943
 The Hydra, Zeitschrift am Craiglockhart Hydropathic Krankenhaus in Edinburgh
 Hydra – The Lost Island, US-amerikanischer Tierhorror-Thriller (2009)
 Hydra Market, russischsprachiger Darknet-Marktplatz (spätestens 2015 – 2022)

Siehe auch:
 HMS Hydra
 Hydro